Siglas de organizações e eventos
Feira Internacional de Lisboa — em Portugal
Federação Internacional de Luge — sediada na Alemanha
Feria Internacional do Livro de Guadalajara — no México
Indy Lights Series — ou Firestone Indy Lights Series (FIL); categoria de automobilismo

Outros usos
Língua filipina — cujo código ISO 639 é fil
Beruni — cidade do Caracalpaquistão (Usbequistão), no passado chamada Fil
al-Fil — 105.ª sura do Alcorão

Desambiguações de siglas